Открытый чемпионат Малайзии по бадминтону 2008 года — первый турнир Супер Серии 2008. Проводился в столице Малайзии Куала-Лумпуре с 15 по 20 января 2008 года.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Ли Цзунвэй
  Бао Чуньлай
  Чэнь Хун
  Петер Гаде
  Сони Дви Кункоро
  Тауфик Хидаят
  Кеннет Йонассен
  Чэнь Юй

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Се Синфан
  Чжан Нин
  Чжу Линь
  Лу Лань
  Пи Хунъянь
  Ван Чэнь
  Сюй Хуайвэнь
  Хуан Мяочжу (Вонг Мючу)

Результаты 

Бадминтонные соревнования
2008 год в бадминтоне
Открытый чемпионат Малайзии по бадминтону
Январь 2008 года
2008 год в Малайзии